Безіменна — річка в Україні, у Шосткинському районі Сумської області. Ліва притока Бичихи (басейн Дніпра).

Опис 
Довжина річки приблизно 5 км.

Розташування 
Бере початок у селі Вовна. Тече переважно на північний схід і у Дібрівці впадає у річку Бичиху, ліву притоку Свиги.

Поруч з річкою пролягає .

Примітки 

 Малі річки України
 Річки Сумської області
 Річки Шосткинського району
 Річки басейну Дніпра
Статті про річки Сумської області без зображення в картці
Річки України без назви